Dit is een lijst van BitTorrentclients. Er zijn ook clients die spyware bevatten, maar die staan hieronder niet vermeld. Deze clients worden vaak verspreid via reclames op torrentwebsites. Sommige BitTorrentclients bieden naast BitTorrent ook andere peer-to-peernetwerken aan.

 ABC ("Yet Another BitTorrent Client") (Windows en Linux)
 Ares Galaxy (Windows)
 Bibster (Windows en Linux)
 BitComet (Windows)
 BitLord (Windows)
 BitTornado (Linux, BSD, OS X, Windows en Unix)
 BitTorrent (Windows en OS X)
 BitTyrant (Linux, OS X, Windows)
 BitSpirit (Windows)
 BitThief (Windows, OS X en Linux) - Een torrentclient die wel data downloadt maar niet uploadt om het free-riderprobleem van BitTorrent aan te tonen.
 Burst! (Windows)
 Ctorrent (Linux, OS X en FreeBSD)
 Deluge (Linux, Windows, OS X, FreeBSD)
 eXeem (Windows)
 KGet (KDE: Linux en Unix)
 KTorrent (Linux en Unix)
 MLDonkey (Linux, Windows, OS X, BSD en Unix)
 qBittorrent (Windows, OS X en Linux)
 rTorrent (Linux)
 Rufus (Windows en Linux; geschreven in Python)
 Shareaza (Windows)
 Tomato Torrent (OS X)
 Transmission (Linux, OS X, BSD, Solaris en Unix, een onofficiële versie voor Windows)
 Tribler (Windows, OS X en Linux)
 Vuze (voorheen Azureus, Java-platform)
 Ziptorrent (Windows)
 Xtorrent (OS X)
 µTorrent (Windows, OS X en Linux)

Andere 
In sommige NAS'en en routers zit ook een BitTorrentclient ingebouwd.

BitTorrentclients